Vosík může být:
 hmyz rodu Polistes, vosa s žihadlem:
 vosík francouzský
 vosík skvrnitý
 pestřenky – nebodavý hmyz podobný vosám